Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1990-1991 a opposé les dix meilleures équipes françaises de volley-ball.

Le Stade Poitevin et le CA Saint-Étienne ont rejoint la Nationale 1A à l'issue de la saison 1989-90.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
Dix équipes en compétition avec dix huit matches aller et retour du  au .

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1990
Volley-ball en 1991
Sport en France en 1990
Sport en France en 1991